Хот — израильская телекоммуникационная компания;
 Хот — село на юге Армении;
 Хот — фантастическая планета из «Звёздных войн», полностью покрытая снегом, на которой круглый год царит зима;
 Хот-джаз ( ≅ «волнующий джаз») — один из джазовых стилей.

Примечания

Источники